Abramo Freschi (1913-1996) – vescovo cattolico italiano
Adamello Freschi (1917) – ex calciatore italiano
Domenico Freschi (1634-1710) – compositore italiano
Frediano Freschi (1919) – ex calciatore italiano
Gherardo Freschi (1805-1883) – agronomo e patriota italiano
Gustavo Freschi (1836-1907) – politico italiano
Héctor Freschi (1911-1993) – calciatore argentino
Maria Freschi (1881-1947) – scrittrice e poetessa italiana
Pietro Freschi (1906-1973) – canottiere italiano